Tait peut désigner :

Divers 
 Taït, une déesse égyptienne
 , un groupe de rock chrétien fondé par 
 un train construit par Victorian Railways de 1910 à 1953
 en Australie, tait désigne la souris à miel
 Tait Communications, un fabricant d'émetteurs radio portatifs
 Tait Glacier, un glacier de James Ross Island, Antarctique

Hydronyme 
 Tait River, une rivière du Minnesota, affluent du Poplar River (qui se jette dans le lac Supérieur)

Patronyme 

 Archibald Campbell Tait, évêque de Londres du 
 Blyth Tait, un cavalier néo-zélandais
 Cecilia Tait, une joueuse de volley-ball et femme politique péruvienne
 Flavien Tait, un footballeur français
 Gerald Tait, un champion olympique de voile britannique en 1908
 Greg Tait, un scénariste australien
 John Tait, un joueur de rugby écossais
 John Robinson Tait (1834-1909), peintre américain,
 Mathew Tait, un joueur de rugby anglais
 , un chanteur
 Peter Guthrie Tait, un physicien écossais du 
 Reginae Mae Tait, une récipiendaire de l'Ordre du Canada
 Sarah Tait, une pratiquante d'aviron australienne ayant participé aux Jeux olympiques de 2008
 Shaun Tait, un joueur de cricket australien

Prénom 
 
 John Tait Robertson, un footballeur écossais
 Raymond Tait Affleck, un architecte canadien
 Tait Fletcher
Homonymie d'hydronyme
Patronyme anglais